2 miejscowości w Polsce: 
 Lutkówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka 
 Lutkówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów

Zobacz też: Lutkowo, Lutkówka Druga, Lutkówka-Kolonia